Исто́рия и совреме́нность — название советской книжной серии и российского журнала.

 История и современность — серия научно-популярных книг, выходившая в издательстве «Наука» в 1980-е годы.
 История и современность — гуманитарный научный журнал, с 2005 года выпускаемый издательством «Учитель».